Шапира, Авраам:
  (1870—1965) — сионистский деятель, организатор обороны еврейских поселений в Палестине в начале XX века.
 Шапира, Авраам Элькана (1910 или 1914—2007) — главный ашкеназский раввин Израиля с 1983 по 1993 год, глава иешивы «Мерказ ха-Рав».
  (1921—2000) — израильский предприниматель и политик, депутат кнессета.